DEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deir Ezzor / Deirezzur (Siria)
 dez – codice ISO 639-3 della lingua dengese
 Dez – fiume dell'Iran